Əfran İsmayılov – calciatore azero
 Əjdər İsmayılov – filologo e politico azero
 Fərrux İsmayılov – ex calciatore azero
 Vüqar İsmayılov – ex calciatore azero